Naryn kan syfta på:

Geografi

Kirgizistan 

 Naryn, en stad som utgör huvudort i provinsen Naryn, 
 Naryn (provins), en provins (oblast), 
 Naryn (distrikt), ett distrikt (rajon) i provinsen Naryn.
 Naryn (flod), en flod i Kirgizistan och Uzbekistan.
 Tasj-Kumyr, en ort i provinsen Jalal-Abad, 

Robotskapade Kirgizistanförgreningar